De gehalte of concentratie van een oplossing; zie: Titrant en Oertiterstof
 Titer (medisch), het getal waarmee de hoeveelheid antistoffen in een serum wordt uitgedrukt
 Virale titer, de concentratie van infectieuze virusdeeltjes in suspensie

Zie ook 
 Titratie